Zero Tolerance (tolleranza zero in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Zero Tolerance – film del 1994 diretto da Joseph Merhi
 Zero Tolerance (Noll tolerans) – film del 1999 diretto da Anders Nilsson
 Zero Tolerance – film del 2004 diretto da Michka Saäl
 Zero Tolerance – film del 2015 diretto da Wych Kaosayananda
 Zero Tolerance Entertainment – casa di produzione cinematografica di film pornografici

Fumetto 
 Zero Tolerance – miniserie a fumetti di Tim Vigil
 Operazione: Zero Tolerance – maxisaga degli X-Men

Musica 
 Zero Tolerance – album di Mantas del 2004
 Zero Tolerance – album di Chuck Schuldiner del 2004

Televisione 
 Zero Tolerance – episodio della seconda stagione di 100 Centre Street
 Tolleranza zero (Zero Tolerance) – episodio della prima stagione 90210	
 Tutta colpa di Maria! (Zero Tolerance) – episodio della seconda stagione di The War at Home

Altro 
 Zero Tolerance – sparatutto in prima persona per Sega Mega Drive sviluppato da Technopop e distribuito da Accolade